Пертит:
 Пертит — минерал группы полевых шпатов
 Пертит — наименование пикриновой кислоты, 2,4,6-тринитрофенола в военном деле в Италии.